O nome Hagupit foi usado para nomear quatro ciclones tropicais no noroeste do Oceano Pacífico. O nome foi contribuído pelas Filipinas e pode ser um verbo (que significa "amarrar" ou "bater") ou um substantivo (que significa "amarrar", "bater").

 Tempestade tropical Hagupit (2002) (T0218, 23W) — atingiu a China, causando pequenos danos..
 Tufão Hagupit (2008) (T0814, 18W, Nina) — atingiu a China, matando 67 pessoas e causando danos de US$1 bilhão.
 Tufão Hagupit (2014) (T1422, 22W, Ruby) — o ciclone tropical mais forte em 2014 empatando com Vongfong, em termos de ventos sustentados, e foi a previsão de atingir, as Filipinas como uma catastrófica categoria 5, mas só atingiu as Filipinas como um Tufão de categoria 4
 Tufão Hagupit (2020) (T2004, 03W, Dindo) - (T2004, 03W, Dindo) - um ciclone tropical que se formou a leste das Filipinas e se intensificou no segunda tufão da temporada, atingiu a China como um furacão de categoria 1 e na Coreia do Norte, como tempestade subtropical